Miejscowości w USA:
 Linwood – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Linwood – wieś w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Linwood – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Linwood – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Atlantic
 Linwood – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Livingston
 Linwood – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Delaware
 Linwood – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
Gminy w USA:
 Linwood (ang. Linwood Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Anoka
 Linwood (ang. Linwood Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Linwood (ang. Linwood Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Portage
W Wielkiej Brytanii:
 Linwood – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Linwood – miejscowość w hrabstwie Lincolnshire (Anglia)
 Linwood – miejscowość w hrabstwie Renfrewshire (Szkocja)